Grini ist der Familienname folgender Personen:
 Kjersti Grini (* 1971), norwegische Handballspielerin
 Lars Grini (* 1944), norwegischer Skispringer

Grini steht außerdem für:
 Grini fangeleir, ein ehemaliges Polizeihäftlingslager in Norwegen